Ленинская гвардия — собирательное название ближайших последователей Ленина (см. также Старые большевики). По определению доктора философских наук, профессора Ричарда Косолапова — «романтическое самоназвание группы партийцев с дореволюционным стажем, которым довелось работать непосредственно с Лениным».

Название получило широкую известность в виде политического клише в контексте обвинений Иосифа Сталина в истреблении «старых большевиков» в ходе «большого террора» 1937—1938 годов, и распространилось после XX съезда КПСС В то же время аналогичный термин «старая ленинская гвардия» («старая большевистская гвардия») использовался и ранее в значении «старые большевики». В частности, Краткий курс истории ВКП(б) (1938) упоминает, что «Троцкий … заявлял о перерождении старой ленинской гвардии». Ещё ранее термин «старая ленинская гвардия» использовал Курцио Малапарте в своей работе «Техника государственного переворота» (1931).

Исследователь Михаил Восленский в своей фундаментальной работе «Номенклатура» характеризует события 1937 года как «гибель ленинской гвардии», приравнивая термин «ленинская гвардия» к коммунистам, вступившим в партию до революции («с дореволюционным партстажем»), или, по крайней мере, до окончания Гражданской войны:

Исследователь Абдурахман Авторханов в своей работе «Технология власти» высказывает мнение, что восхождение Сталина к власти сопровождалось «полной политической ликвидацией старой гвардии Ленина»

Историк Ю. В. Емельянов вместе с тем отмечает, что «само понятие „ленинская гвардия“ весьма условно». Так, к «ленинской гвардии» обычно причисляют лидеров различных оппозиций («рабочая оппозиция», «троцкизм», «левый уклон», «правый уклон», «платформа Рютина» и т. д.), тогда как ряд из них (в частности, Бухарин Н. И.) вошли в ЦК только в 1917 году, а Троцкий вообще присоединился к большевизму только в том же 1917 году.

Сторонники Сталина И. В. традиционно отвергают обвинения в «истреблении ленинской гвардии», указывая, что большевиками с дореволюционным партстажем являлся ряд лиц из ближайшего окружения Сталина (Молотов В. М., вступил в партию в 1906 году, Каганович Л. М., член партии с 1911 года, Ворошилов К. Е., член партии с 1904 года, Микоян А. И., член партии с 1915 года, Маленков Г. М., вступивший в партию в 1920 году, Калинин М. И., вступивший в РСДРП(б) в 1911 году, Жданов А. А., член партии с 1915 года, и т. д.), да и сам Сталин.

Вместе с тем, в годы «большого террора» 1937—1938 годов, действительно, была уничтожена значительная часть деятелей революции и Гражданской войны: лично арестовавший Временное правительство Антонов-Овсеенко В. А. (вступил в РСДРП(б) в июне 1917 после долгих фракционных колебаний), организаторы расстрела царской семьи Белобородов А. Г., Голощёкин Ф. И. и Мрачковский С. В., бывший военный министр и главнокомандующий НРА ДВР Блюхер В. К., один из основных партийных идеологов и ответственный редактор «Правды» с 1917 года Бухарин Н. И., председатель Центробалта и активный участник Октябрьской революции Дыбенко П. Е., первый председатель Коминтерна и один из ближайших учеников Ленина, вернувшийся вместе с ним из эмиграции в 1917 году, и также скрывавшийся вместе с ним в Финляндии Зиновьев Г. Е., активный деятель Февральской и Октябрьской революций Каюров В. Н., первый советский верховный главнокомандующий Крыленко Н. В., один из основателей ВЧК Петерс Я. Х. и т.д.

Подсчёты показывают, что из состава ЦК РСДРП(б), принявшего в 1917 году решение о вооружённом восстании в Петрограде, во время «большого террора» погибло 58 %, из первого состава Совнаркома, избранного историческим II Съездом Советов — 63 %.
Из 267 членов ЦК, избиравшихся в его состав с 1917 года по 1934 год, к началу репрессий умерли 34, пережили репрессии 36, в основном те, кто рьяно поддерживал Сталина и вошедшие в ЦК в 1920-30-е годы. Остальные были репрессированы.

Примечания 

Деятели Октябрьской революции
КПСС
Большевики